Michael Bradley (bassist), een Iers bassist
 Michael Bradley (golfer), een Amerikaans golfer
 Michael Bradley (voetballer), een Amerikaans voetballer
 Michael Bradley (zanger), een Amerikaans rockzanger